Pierre François peut désigner :
 Pierre François (1907-1986), personnalité française du scoutisme ;
 Pierre François (1935-2007), peintre français ;
 Pierre François (1956-), un avocat et un directeur de football belge.